Barsalou est un patronyme porté par : 
Jacob Barsalou (1789-1873), patriote ;
Joseph Barsalou (1600–1660), médecin et apothicaire ;
Joseph Barsalou (1822-1897), homme d'affaires ;
Rotch Barsalou (1794-1887), banquier et député ;

Voir aussi